Лев Изра́илевич Волковы́ский (18 марта 1913 года, Белосток — 5 мая 1992 года, Ташкент) — советский математик, доктор физико-математических наук. Профессор Львовского университета (1948—1954), профессор, создатель и заведующий кафедрой теории функций Молотовского университета (1955—1965), профессор, заведующий кафедрой высшей математики Ташкентского университета (1965—1992).

Биография 
Родился 18 марта 1913 года в Белостоке.

С 1931 по 1940 годы работал ассистентом, а затем преподавателем в Вечернем химико-технологическом институте, Москва; ФОН при МММИ, г. Москва; МИХИ, г. Москва; механико-математический факультет МГУ.

В 1935 году окончил Московский государственный пединститут. После окончания аспирантуры в НИИ математики МГУ в 1937 году защитил кандидатскую диссертацию. Ученик М. А. Лаврентьева.

С 1940 по 1944 год — доцент кафедры математики Томского пединститута, c 1945 по 1947 год — старший консультант по математике в ЭНИН АН СССР, Москва.

В 1947 году окончил докторантуру при Математическом институте им. В. А. Стеклова и в 1948 году защитил докторскую диссертацию. Доктор физико-математических наук с 19.11.1948, утверждён в звании профессора в мае 1949 года.

С 1947 по 1951 год — старший научный сотрудник Львовского филиала АН УССР. С 1948 года — доцент, затем профессор, заведующий кафедрой теории функций и теории вероятностей Львовского госуниверситета. С 1954 года — профессор, заведующий кафедрой высшей математики Львовского пединститута.

С сентября 1955 года по 1965 год — профессор, создатель и заведующий кафедрой теории функций Молотовского (Пермского) госуниверситета и по совместительству — профессор Молотовского (Пермского) пединститута.

С 1965 года и до конца жизни Л. И. Волковыский работал профессором кафедры теории функций Ташкентского государственного университета. Умер 5 мая 1992 года.

Семья 
 Жена — Рауза Салаховна Волковыская.
 Сын — Керим Волковыcкий (род. 1947) — советский и швейцарский математик, поэт; дочь Диляра.

Память 
Стипендия имени профессора Л. И. Волковыского назначается студентам механико-математического факультета Пермского государственного университета (по решению Ученого совета университета сроком на один семестр за особые успехи в учебной и научной деятельности).

Основные работы 
 «Сходящиеся последовательности римановых поверхностей» (1948);
 «Проблема типа односвязной римановой поверхности» (1950);
 «Квазиконфорные отображения» (1954).

Примечания

Ссылки 
 Лев Израилевич Волковысский // Math.ru. История математики.
 Математика в личностях — Волковысский Лев Израилевич
 Наука пермского края. Год 2003 // 5-я Всероссийская конференция с международным участием «Информация, инновации, инвестиции — 2004».
 Думкин В. В., Шеретов В. Г. Волковыский Лев Израилевич // Профессора Пермского государственного университета (1963—2001) / Гл. ред. В. В. Маланин. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2001. 419 с. С. 41.

Математики по алфавиту
Математики СССР
Математики XX века
Преподаватели Пермского государственного университета
Преподаватели физико-математического факультета Пермского государственного университета
Преподаватели механико-математического факультета Пермского государственного университета
Преподаватели механико-математического факультета МГУ
Преподаватели Национального университета Узбекистана
Преподаватели Львовского университета
Преподаватели Томского государственного педагогического университета